Con il nome John Sherman ci si può riferire a:

John Sherman, (nato nel 1959) arrampicatore statunitense
John Sherman, (1823-1900)   politico statunitense
John Sherman, (1788-1861)  giocatore di cricket inglese
John Sherman, attore USA del cinema muto